O Copa del Sol de 2011 foi sediada nas cidades de Elche e La Manga, Espanha, entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro de 2011. A competição foi disputada no Estádio La Manga e Estádio Manuel Martínez Valero, juntamente com vários outros campos de treinamento menores. Ao contrário da primeira edição do torneio, o formato da competição foi no sistema mata-mata. O vencedor do torneio recebeu 40 mil euros. O Karpaty Lviv venceu o torneio depois de vencer o  por 1 a 0 na final.

Tabela 
Nota: O  retirou-se do torneio após as quartas-de-final. O time norueguês , que havia perdido o embate, foi automaticamente classificado às semifinais.

Final

Premiação

Ligações externas 
Copa del Sol Home Page 

2011